Дунцюй () — название ряда административных единиц в Китае:

 Дунцюй (Паньчжихуа) — район городского подчинения городского округа Паньчжихуа провинции Сычуань
 Дунцюй (Чжуншань) — район городского подчинения городского округа Чжуншань провинции Гуандун